Атланта има више значења:
 Атланта
 Атланта (Мичиген)
 Атланта (Илиноис)
 Атланта (Тексас)
 Атланта (Индијана)
 Атланта (Канзас)
 Атланта (Луизијана)
 Атланта (Мисури)
 Атланта (Небраска)